Халиди (Халеди), аль-Халиди (, , ):

 Халиди, Курбангали (1846—1913) — казахский историк.
 Халиди, Фатих (1850—1923) — татарский драматург.
 аль-Халиди, Мустафа (XIX век — не ранее 1944) — мэр Иерусалима (1938—1944).
 аль-Халиди, Хусейн (1895—1966) — премьер-министр Иордании (1957), мэр Иерусалима (1934—1937).
 аль-Халиди, Юсуф (1829—1907) — мэр Иерусалима (1899—1907).
 Субхи Бей Баракат аль-Халиди (1889—1939) — сирийский государственный деятель.
 Аль-Халиди, Хусам (род. 1956, пропал без вести в 2005 году) — иракский бизнесмен.

См. также 
 Халидия